Crookham steht für folgende

Orte:
 Crookham (Berkshire), Dorf in England
 Crookham (Northumberland), Dorf in England

Personen:
 Charles Crookham (1923–2004), US-amerikanischer Offizier, Jurist, Politiker und Militärhistoriker